Geraldine Brooks (1925–1977) – amerykańska aktorka filmowa i telewizyjna
 Geraldine Brooks (ur. 1955) – amerykańska pisarka i dziennikarka